Институ́т археоло́гии НАН Украи́ны () — научное археологическое учреждение Украины в составе Национальной академии наук.

История 
История института начинается весной 1919 года, когда при Академии наук Украины была создана Комиссия по укладке археологической карты Украины. В 1921 году она была преобразована в Археологическую комиссию УАН. 6 февраля 1922 года учреждение было переименовано в Археологический комитет при историко-филологическом отделении ВУАН. В 1924 году был создан Всеукраинский археологический комитет (ВУАК). В 1934 году на базе ВУАК был создан Институт истории материальной культуры АН УССР, а в 1938 году он получил название «Институт археологии АН Украины». Нынешнее название институт носит с 1 мая 2001 года.

В разные годы институтом выпускались различные научные издания. Так, с 1949 по 1963 годы печаталась серия «Археологічні пам'ятки УРСР», помещавшая научные отчёты и материалы полевых археологических исследований, а также монографии об отдельных памятниках от раннего палеолита до Киевской Руси включительно.

Руководители 
 Ф. А. Козубовский (1934-1938)
 Н. И. Ячменев (1938—1939)
 член-корр. АН УССР Л. М. Славин (1940—1941, 1944—1945)
 д.и.н. Н. Д. Полонская-Василенко (1941-1943, немецкая оккупация, и. о.)
 акад. АН УССР П. П. Ефименко (1945—1954)
 член-корр. АН УССР С. Н. Бибиков (1955—1968)
 акад. АН УССР Ф. П. Шевченко (1969—1972)
 член-корр. АН УССР И. И. Артеменко (1973—1986)
 акад. НАНУ П. П. Толочко (1987—2016)
 член-корр. НАНУ В. П. Чабай (с 2017)

Структура института 
Научная направленность института базируется на нескольких направлениях, на основе которых сформирована структура института. В Институте работают отделы:
 каменного века;
 энеолита — бронзового века;
 скифо-сарматской археологии;
 античной археологии;
 археологии ранних славян и региональных полевых исследований;
 древнерусской и средневековой археологии;
 археологии Киева;
 археологии Северо-Западного Причерноморья;
 полевых исследований и выставок;
 археологический музей.

Отдельные научно-вспомогательные подразделения Института:
 научная библиотека;
 архив;
 фонды;
 редакционно-издательская группа и служба информации.

Институт насчитывает около 200 человек, среди них 120 научных сотрудников, в том числе 1 академик НАН Украины (Пётр Петрович Толочко), 4 члена-корреспондента НАН Украины, 22 доктора наук и 83 кандидата наук.

Примечания

Ссылки 
 www.iananu.org.ua/ 
 Статья  в «Энциклопедии современной Украины»

археология
Наука в Киеве
Археология на Украине
Археологические организации